

Фейрлон — місто, штат Огайо
 Фейрлон — переписна місцевість в окрузі Пуласкі, штат Вірджинія